Brusnica je lahko:
 brusnica, rastlina/plod
 Brusnica Velika (Bosna in Hercegovina)
 Brusnica, Gornji Milanovac (Srbija)
 Brusnica, občina na Slovaškem

Glej tudi 
 brusnice